Guitar Slinger – album di Johnny Winter del 1984
Guitar Slinger – album dei The Brian Setzer Orchestra del 1996
Guitar Slinger – album di George Lynch del 2007
Guitar Slinger – album di Vince Gill del 2011